Пахомово — деревня в Калязинском районе Тверской области. Входит в состав Старобисловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 14 км на север от центра поселения деревни Старобислово и в 20 км на юго-восток от города Калязина, в 1 км на восток от деревни расположен бывший погост Лучинники.

История 
Первое упоминание о погосте Лучинники близ деревни имеется в Кашинской Писцовой книге 1628-29 годов, где в Лучинниках показан деревянный храм Николы Чудотворца. В клировой ведомости 1796 года в Лучинниках значится ветхая деревянная Церковь Никольская, построенная в 1672 году, а вместо неё с 1793 года строится каменная церковь во имя Сошествия Святого Духа.

В 1802 году каменная Святодуховска церковь с 2 престолами на погосте Лучинники была построена.

В конце XIX — начале XX века деревня Пахомово вместе с погостом Лучинники входили в состав Плещеевской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Рябовского сельсовета Калязинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Рябовского сельского округа, с 2005 года — в составе Старобисловского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
На погосте Лучинники близ деревни расположена недействующая Церковь Сошествия Святого Духа (1802).

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района